Кабардинское сельское поселение — муниципальное образование в Апшеронском районе Краснодарского края. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Кабардинский сельский округ.

Административный центр — станица Кабардинская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Апшеронского района Краснодарского края